Каликино — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Каликино — деревня в Вязниковском районе.

Вологодская область 
 Каликино — деревня в Великоустюгском районе.
 Каликино — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Каликино — деревня в Лухском районе.
 Каликино — деревня в Фурмановском районе.

Костромская область 
 Каликино — деревня в Солигаличском районе.

Липецкая область 
 Каликино — село в Добровском районе.

Нижегородская область 
 Каликино — деревня в городском округе Бор.
 Каликино — деревня в Богородском районе.

Оренбургская область 
 Каликино — село в Александровском районе.
 Каликино — посёлок в Грачёвском районе.

Тамбовская область 
 Каликино — село в Токарёвском районе.

Тверская область 
 Каликино — деревня в Бежецком районе.
 Каликино — деревня в Калининском районе.
 Каликино — деревня в Максатихинском районе.
 Каликино — деревня в Рамешковском районе.

Ярославская область 
 Каликино — деревня в Борисоглебском районе.
 Каликино — деревня в Даниловском сельском поселении Даниловского района.
 Каликино — деревня в Середском сельском поселении Даниловского района.
 Каликино — деревня в Любимском районе.
 Каликино — село в Ростовском районе.
 Каликино — деревня в Рыбинском районе.
 Каликино — деревня в Тутаевском районе.
 Каликино — деревня в Ярославском районе.